Deuteroxorides är ett släkte av steklar som beskrevs av Henry Lorenz Viereck 1914. Deuteroxorides ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Deuteroxorides